Šachov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Šachov (Borohrádek) (Schachow), Ortsteil von Borohrádek, Okres Rychnov nad Kněžnou
 Šachov (Povrly) (Klein Tschochau), Grundsiedlungseinheit von Povrly, Okres Ústí nad Labem
 Malý Šachov (Klein Schokau), Ortsteil von Starý Šachov, Okres Děčín
 Starý Šachov (Alt Schokau), Gemeinde im Okres Děčín